Ву́лиця Грецька — назва вулиць у різних містах України і Росії.

Вулиця Грецька — вулиця в Білгороді-Дністровському.
 Вулиця Грецька — вулиця в Ізмаїлі.
 Вулиця Грецька — вулиця у Львові.
 Вулиця Грецька — вулиця в Маріуполі.
 Вулиця Грецька — вулиця в Одесі.
 Вулиця Грецька — вулиця в Феодосії.
 Вулиця Грецька — вулиця в Херсоні.

Вулиця Грецька — вулиця в Таганрозі.

Див. також 
 Грецька площа

Вулиці